Benoît Jacquot (1947) – regista e sceneggiatore francese
 René Jacquot (1961) – ex pugile francese
 Tony Jacquot (1919-2007) – attore francese